Bahnhof Türkheim bezeichnet:

 Türkheim (Bay) Bahnhof, Bahnhof von Türkheim
 Bahnhof Türkheim (Bay) Markt, ehemaliger Bahnhof von Türkheim an der Bahnstrecke Gessertshausen–Türkheim

Siehe auch:

 Bahnhof Stuttgart-Obertürkheim
 Bahnhof Stuttgart-Untertürkheim